Флаг Дубоссар  — официальный символ города Дубоссары утверждён 6 декабря 2005 года решением № 11 президиума Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. Автор флага: Стародубов Владимир Александрович.

Описание 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище (размером в соотношении 1:2) красно-зелёного цвета (в соотношении 3:2), верх  — красный, низ  — зелёный.

По центру флага изображена электроопора в виде большой буквы «Д» жёлтого цвета. Элементы электроопоры внутри в виде ломаной синей линии и на внешней стороне в виде двух треугольников по обе стороны верхней части опоры  — синего цвета.

В левом верхнем углу  — дубовый лист с жёлудем зелёного цвета на красном фоне. В нижней части флага, на зелёном фоне расположены волнистые остроугольные горизонтальные линии по всей длине флага белого и синего цвета, между которыми просвечивает зелёное полотно.

Ручка древка располагается с левой стороны. Размер древка  — определяется Конституцией ПМР. Флаг односторонний.

Источники 
 www.vexillographia.ru Сайт флагов Молдовы и Приднестровской молдавской республики

Дубоссары
Флаги городов Молдавии
Флаги с изображением дубовых листьев